

Toponyme 
 Heemskerk, commune et ville néerlandaise de la Hollande-Septentrionale

Patronyme 
 Femke Heemskerk, nageuse néerlandaise
 Fenny Heemskerk, joueuse d'échecs néerlandaise
 Frank Heemskerk, homme politique néerlandais
 Jacob van Heemskerck ou van Heemskerk, navigateur et amiral néerlandais
 Jan Heemskerk, homme politique néerlandais
 Kristy Heemskerk, joueuse canadienne de rugby à XV
Maarten van Heemskerck, ou Heemskerk, ou Marten, ou Martin, peintre du  
Marianne Heemskerk, nageuse néerlandaise
 Theo Heemskerk, homme politique néerlandais, fils de Jan Heemskerk

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme